

Sigle
FGC – Fundación Gran Chaco;
FGC – Ferrovia Genova-Casella;
FGC – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya;
F.G.C. – Fasci Giovanili di Combattimento (plurale abbreviato = FF.GG.CC.).
FGC  – Fronte della Gioventù Comunista

Acronimi simili
I seguenti acronimi hanno nella lingua parlata un suono simile a FGC e potrebbero essere confusi con esso:
 FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio;
 FGCI – Federazione Giovanile Comunista Italiana;
FGCI – Federazione Giovanile Comunisti Italiani.